Örträsktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Örträsktjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Örträsktjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (21,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn